Pilos d'Èlide, ciutat d'Èlide a les muntanyes entre Elis i Olímpia 
 Pilos (Messènia), clàssica Pylos de Messènia, edat mitjana en italià Navarino.
 Pilos (fill d'Ares), heroi fill d'Ares i de Demònice.
 Pilos (Trifília), ciutat de Trifília, a l'Èlide.